Looking Glass (band), een Amerikaanse pop-/rockband uit de jaren 1970
 Looking Glass, een Amerikaanse thrillerfilm uit 2018, in Nederland uitgebracht onder de titel The Watcher
 Project Looking Glass, een vrijesoftwareproject voor Linux en Solaris